Франше () — французская фамилия. Известные носители:

 Франше, Адриен Рене (1834—1900) — французский ботаник-систематик XIX века.
 Франше д’Эспере, Луи-Феликс-Мари-Франсуа (1856—1942) — военный и государственный деятель Франции.